

Patronyme 
Peng (chinois: 彭; pinyin: Péng) est un nom de famille chinois très répandu ; il précède le nom personnel.

Le caractère 彭 est composé de 壴 (zhǔ) qui signifie tambour et du pictogramme shān signifiant un rythme. 

 Peng Cheng (1997- ), patineuse artistique chinoise.
 Peng Dehuai (1899-1974), militaire et homme politique chinois.
 Eddie Peng (1982- ), acteur et chanteur canado-taïwanais.
 Peng Liyuan (1962- ), chanteuse de variété chinoise, Première dame de Chine depuis 2013.
 Peng Pai (1896-1929), un des dirigeants du Parti communiste chinois.
 Peng Ping (1967- ), joueuse chinoise de basket-ball.
 Peng Shige (1947- ), mathématicien chinois. 
 Peng Shimeng (1998- ), footballeuse chinoise (poste de gardienne de but).
 Peng Shuai (1986- ), joueuse de tennis chinoise.
 Peng Wan-Ts (1939- ), peintre et dessinateur chinois, actif à Paris.
 Peng Xiaolian (1953-2019), réalisatrice et scénariste chinoise.
 Peng Yuan-tang (1993- ), coureur cycliste taïwanais.
 Peng Zhaoqin (1968- ), joueuse d'échecs néerlandaise d'origine chinoise.
 Peng Zhen (1902-1997), membre dirigeant du Parti communiste chinois.

Toponymie 
 Peng, localité du Cameroun, dans l'arrondissement de Tombel et la Région du Sud-Ouest.
 Peng Chau, île de l'archipel de Hong Kong.

Autres

Mythologie 
 Peng, oiseau géant de la mythologie chinoise.

Musique et arts 
 Peng!, premier album du groupe Stereolab, sorti en .
 Prix Peng !, prix de bande dessinée remis tous les deux ans depuis 2005 lors du festival de bande dessinée de Munich.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme